Bexon steht für:

 Bexon (St. Lucia), ein Ort im Kleinstaat St. Lucia in der Karibik
 Gabriel Léopold Charles Amé Bexon (1748–1784), französischer Naturforscher, römisch-katholischer Geistlicher